Azzurra – che è di colore azzurro
 Azzurra – nome proprio di persona italiano femminile
 Azzurra – barca a vela italiana che ha partecipato alle America's Cup del 1983 e del 1987
 Azzurra Air – compagnia aerea italiana
 Azzurra IRC Network – rete IRC
 Arma Azzurra – primo nome dell'Aeronautica Militare Italiana
 Rete Azzurra – nome di Rai Radio 2 dal 1946 al 1951

Altri progetti